Сэмюэл Пельцман (; родился 29 января 1940, Нью-Йорк, США) — американский экономист, эмерит профессор экономики кафедры имени Ральфа и Дороти Келлер Чикагского университета, автор эффекта Пельцмана и соавтор подхода Стиглера—Пелцмана.

Биография 
Сэм родился 29 января 1940 года в Бруклине, Нью-Йорк.

Пелцман в 1960 году получил степень бакалавра делового администрирования в Городском колледже Нью-Йорка, а в 1965 году удостоен докторской степени по экономике в Чикагском университете.

Преподавательскую деятельность Сэм начал в 1964—1973 годах в должности ассистента профессора, ассоциированного профессора, профессора экономики Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. С 1973 года был профессором экономики, а с 1978 года почётным профессором кафедры имени Ральфа и Дороти Келлер в Чикагском университете.

Был научным сотрудником Института углублённого изучения при Еврейском университете в Иерусалиме в 1978 году, редактором  в 1974—1989 годах, директором в 1991—2005 годах, а с 2005 года стал эмерит директором Центра Стиглера для изучения экономики и государства при Чикагском университете. В 1968 году и в 1973 году был приглашённым профессором в Чикагском университете. В 1970—1971 годах был старшим экономистом Совета экономических консультантов. Был адъюнкт-учёным в Американском институте предпринимательства в 1975—1988 годах, членом научно-консультативного совета торгово-экономического развития в 1989—1993 годах, членом Совета научных консультантов при Американском институте предпринимательства в 1990—2005 годах.

Является редактором «» с 1989 года, членом редколлегии «», «Journal of Regulatory Economics», журнала «», журнала «», «» и «International Journal of Economics and Business Research».

Был также директором «CMP Industries L.L.C.» в 1995—2010 годах.

Вклад в науку 
Известен как автор эффекта Пельцмана и соавтор подхода Стиглера—Пелцмана.

Награды 
 1967 — грант от фонда Форда,
 2013 — Thomson Reuters Citation Laureates.

Библиография 

 Peltzman S. The Relative Importance of Unionization and Productivity in Increasing Wages//Labor Law Journal, August, 1961.
 Peltzman S. CAB: Freedom from Competition//New Individualist Review, Spring, 1963.
 Peltzman S. Entry in Commercial Banking//Journal of Law and Economics, October, 1965.
 Peltzman S. Bank Entry Regulation: Its Impact and Purpose// National Banking Review, December, 1965.
 Peltzman S. Bank Stock Prices and Effects of Regulation of the Banking Structure//Journal of Business, October, 1968.
 Peltzman S. Review of Gerald C. Fischer, American Banking Structure//Journal of Business, October, 1968.
 Peltzman S. Public Policy Toward Mergers/ ed. with J. Fred Weston — Pacific Palisades, California, 1969
 Peltzman S. The Structure of the Money-Expenditures Relationship//American Economic Review, 1969.
 Peltzman S. The Effect of Government Subsidies-in-Kind on Private Expenditures: The Case of Higher Education//Journal of Political Economy, 1973.
 Peltzman S. The Effects of Auto Safety Regulation//Journal of Political Economy, 1975.
 Peltzman S. The Regulation of Automobile Safety//American Enterprise Institute, 1976.
 Peltzman S. The Gains and Losses from Industrial Concentration//Journal of Law and Economics, 1977.
 Peltzman S. The Growth of Government//Journal of Law and Economics, 1980.
 Peltzman S. The Effect of FTC Advertising Regulation//Journal of Law and Economics, 1981.
 Peltzman S. An Economic Interpretation of the History of Congressional Voting//American Economic Review, 1985.
 Peltzman S. Economic Conditions and Gubernatorial Elections//American Economic Review, 1987.
 Peltzman S. How Efficient if the Voting Market?//Journal of Law and Economics, 1990.
 Peltzman S. Voters as Fiscal Conservatives//Quarterly Journal of Economics, 1992.
 Peltzman S. Political Participation and Government Regulation — University of Chicago Press, 1998.
 Peltzman S. The Decline of Antitrust Enforcement//Review of Industrial Organization, 2001.
 Peltzman S. Mortality Inequality//Journal of Economic Perspectives, 2009.
 Peltzman S., Folster S. Competition, Regulation and the Role of Local Government Policies in Swedish Markets/Richard B. Freeman, Swedenborg, Birgitta and Topel, Robert //Reforming the Welfare State:Recovery and Beyond in Sweden. — University of Chicago Press, 2010
 Peltzman S., Carlton D. Introduction to Stigler’s Theory of Oligopoly// Competition Policy International, v6, n 2, Nov 2010
 Peltzman S. Offsetting Behavior, Medical Breakthroughs, and Breakdowns,//Journal of Human Capital, 2011
 Peltzman S. Ronald Coase and the Methodology of Economics//Journal of Law and Economics. November, 2011.

Примечания